Krokiew kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Krokiew (kulle),

Polen 

 Krokiew (bergstopp), Lillpolens vojvodskap, Powiat tatrzański, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar